Ниво на съзнание може да се отнася до:
 Променено ниво на съзнание - симптом в медицината
 Ниво на съзнание (езотеризъм)
 Самадхи